hrabstwo Christian (ang. Christian County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Christian (ang. Christian County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Christian (ang. Christian County) w USA, w stanie Missouri